Три поросёнка:

 «Три поросёнка» — популярная детская сказка.
 «Три поросёнка» () — американский мультфильм 1933 года.
 «Три поросёнка» () — американский мультфильм 1939 года.
 «Три поросёнка» — советский мультфильм 1963 года, был выпущен в составе киножурнала «Фитиль».
 «Три поросёнка» — российский компьютерный мультфильм 2002 года.

См. также 
 «Бим, Бам, Бом и Волк» — советский мультфильм 1974 года, по сказке «Три поросёнка».

Примечания